Zebek (ang. Zigby, 2009-2015) – australijsko-kanadyjsko-singapurski serial animowany, emitowany w Polsce na kanale CBeebies.

Opis fabuły 
Serial opowiada o zebrze o imieniu Zebek,  mieszkającej na pięknej, porośniętej dżunglą wyspie, która nieustannie pakuje się w tarapaty wraz ze swymi przyjaciółmi Surykasiem i Ptaśkiem.

Główni bohaterowie 
 Zebek - główny bohater, ambitna zebra z wieloma twórczymi pomysłami, mieszkająca w dużym domu, w którym często goszczą jego przyjaciele.
 Surykaś - surykatka, najlepszy przyjaciel Zebka, który mieszka w norze. Jest zwariowany i często pakuje przyjaciół w problemy.
 Ptasiek - perlica, przyjaciel Zebka podchodzący ze sceptycyzmem do jego pomysłów.

Wersja polska 
W wersji polskiej udział wzięli:
 Andrzej Bienias
 Łukasz Chojęta
 Dominik Piejko
 Joanna Banasik
 Katarzyna Pietrzyk
 Bartłomiej Chowaniec
 Krzysztof Wnuk

Przekład: Leszek Sielicki
Piosenkę tytułową śpiewała: Magdalena Chruścicka
Opracowanie: Cabo, Koszyce

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
  

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Singapurskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2015